Die DDR-Volleyballmeisterschaft der Männer wurde 1984/85 zum 34. Mal ausgetragen. Sie begann am 5. Oktober 1984 und endete mit dem letzten Spiel am 10. Februar 1985. Der SC Leipzig gewann nach einjähriger Pause die Meisterschaft, vor dem Titelverteidiger TSC Berlin. Durch einen Sieg im letzten Spiel beim SC Dynamo Berlin sicherte sich der SC Traktor Schwerin die Bronzemedaille.

Modus 
Wie im Vorjahr ermittelten die vier Klubmannschaften (TSC Berlin, SC Leipzig, SC Dynamo Berlin und SC Traktor Schwerin) den Meister in der DDR-Volleyballmeisterschaft der Männer in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiele.

Ergebnisse

Abschlusstabelle 

 DDR-Meister  (M) Vorjahresmeister

Meistermannschaft

Literatur 
 
 
 

Volleyball-DDR-Meisterschaft (Männer)
Volleyballsaison 1984/85